3 доллара США — золотые монеты США номиналом в 3 доллара, которые чеканились с 1854 по 1889 годы. За всё время было отчеканено немногим более 530 тысяч экземпляров. Из-за относительно малого суммарного тиража имеет большую нумизматическую стоимость.

История 
Предпосылкой создания 3-долларовых монет стало снижение цены на почтовые марки до 3 центов. Одним из сенаторов было предложено начать чеканить серебряные монеты номиналом в 3 цента и золотые в 3 доллара, за которые можно было бы приобрести 1 марку или лист из 100 марок, соответственно. Монетным актом от 21 февраля 1853 года было разрешено выпускать 3-долларовые золотые монеты.

Гравёр Джеймс Лонгакр подготовил дизайн новых 1- и 3-долларовых монет, которые практически не отличались друг от друга (за исключением массы, диаметра и обозначения номинала). На аверсе монеты он изобразил женщину, символизирующую Свободу, которая обладала чертами индианки. Отсюда и происходит название данного типа монет . При этом, моделью изображения послужила не индианка, а античная статуя Венеры из музея Филадельфии.

Монета чеканилась относительно небольшими тиражами на монетных дворах Филадельфии, , Нового Орлеана и Сан-Франциско. О выпуске монеты на том или ином монетном дворе свидетельствует небольшая буква «D» для Далонеги, «O» для Нового Орлеана и «S» для Сан-Франциско на реверсе под венком.

В 1889 году выпуск монет номинальной стоимостью 3 цента и 3 доллара, а также золотого доллара, был прекращён.

Изображение

Аверс 
На аверсе расположено изображение женщины, символизирующее Свободу в короне, на которой располагается надпись «LIBERTY». Головной убор «индианской принцессы» по всей видимости взят с картин изображающих индейцев художника Жака Ле Муана, который путешествовал по Флориде в XVI столетии.

Вокруг изображения находится полукруговая надпись «UNITED STATES OF AMERICA».

Реверс 
На реверсе в центре расположено обозначение номинала монеты «3 DOLLARS» и год чеканки. По бокам от них находится венок, состоящий из пшеницы, листьев табака, початков кукурузы.

Тираж 

(в скобках обозначено количество монет качества пруф)

Суммарный тираж монеты составляет более 530 тысяч экземпляров.

Примечания 

Монеты США
Номиналы в долларах США
Золотые монеты